М-62

 АШ-62, ранее М-62 — советский авиационный двигатель
 М-62 (подводная лодка) — советская подводная лодка типа «Малютка» времён ВОВ.
 Урал М-62 — советский тяжёлый мотоцикл.
 2А17 — советская танковая пушка М-62.

См. также 
 М62